Puchar Interkontynentalny w skeletonie 2014/2015 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Lillehammer 22 listopada 2014 roku, a zakończył się 25 stycznia 2015 roku w Calgary.

W klasyfikacji generalnej zwyciężyli Brytyjczycy Donna Creighton i David Swift.

Kalendarz Pucharu Interkontynentalnego

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

2014 w skeletonie
2015 w skeletonie
Zawody skeletonowe